Лос Нијетос има више значења:

 Лос Нијетос, Гранха (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Нијетос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Нијетос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику